Cinema Imperial é um prédio histórico localizado na esquina das ruas dos Andradas e Voluntários da Pátria, no centro da cidade de Campo Bom, no estado do Rio Grande do Sul.

O prédio foi inaugurado em 1930, com fachada no estilo eclético. A fachada seria, algumas décadas depois, modificada para o estilo art deco. Foi indicado para preservação nos anos 90.

Abriga hoje casas comerciais e uma danceteria, tendo sido recentemente reformado com desfiguração de suas esquadrias.

Bibliografia
LANG, Guido e KNEWITZ, Andréia. Inventário do Patrimônio Cultural de Campo Bom. Campo Bom: IPHAN, 1996.
ZERWES, Norma. Lembranças de um percurso de vida. Campo Bom: Papuesta, 2004.

Edifícios de Campo Bom
Salas de cinema do Rio Grande do Sul
Patrimônio histórico do Rio Grande do Sul